Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori František Pála e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Nicola Spear e John Whitlinger 6-3, 6-4

Teste di serie 
 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (primo turno)
 Bob Carmichael /  Dick Crealy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1977